Type 15 — легкий танк виробництва КНР.

Характеристики 
Вага 36 тонн, як головне озброєння має 105-мм нарізну гармату з автоматизованою системою заряджання з боєкомплектом 38 пострілів. З гарматою спарений 7,62-мм кулемет.

На даху башти встановлений 12,7-мм кулемет. Танк оснащений сучасними прицільними комплексами навідника і командира, що мають тепловізійні канали.

Потужність двигуна становить 1000 к.с. Максимальна швидкість по шосе -70 км/год (35-40 км/год в умовах бездоріжжя) з дальністю ходу 450 км. Екіпаж — 3 особи.

Танк здатен долати рів шириною 2,7 метра та брід глибиною до 1,1 метра, і долати перешкоди заввишки до 85 сантиметрів.

Перевагою танка Type 15 є те, що китайський важкий транспортний літак Y-20 може взяти на борт дві таких машини.

Оператори 
  — в 2019 році замовлено 44 одиниці у експортній модифікації VT5. Наприкінці листопада 2021 року стали надходити перші машини.
 :
 Морська піхота та сухопутні частини НВАК.

Примітки

Посилання 

Танки Китаю